Cubatão — município brasileiro
Rio Cubatão (Paraná)
Rio Cubatão (São Paulo)
Rio Cubatão do Sul

Desambiguações de topônimos